Алексиос «Але́ксис» Александри́с (также ошибочно «Але́кос Александри́с») (; ) — греческий футболист (играл на позиции нападающего) и тренер. Футболист 2001 года в Греции.

Карьера

Игрок 
Александрос начинал свою карьеру в молодёжных клубах родного города (Пелопас и Анагенниси). В 1986 году начал свою профессиональную карьеру, за греческую «Верию», с которой провёл 104 матча и забил 36 голов. В 1991 году перешёл в афинский АЕК, с которым завоевал три титула чемпиона Греции. Через три года, в 1994 году перешёл в «Олимпиакос» из города Пирей, с которым в семи из девяти проведённых сезонов в чемпионате Греции становился чемпионом. Также выиграл кубок Греции в 1999 году. Потом по году провёл в «Ларисе» (2004) и «Каллифее». На завершении своей игровой карьеры (2005—2006) был играющим тренером кипрского «АПОП Кинирас», это был первый сезон клуба в Первой лиге Кипра.

За Сборную Греции Александрис провёл 42 матча и забил 10 голов. Дебют состоялся 27 марта 1991 года. Входил в состав и играл на чемпионате мира 1994 года, который проходил в США.

Тренер 
12 февраля 2008 года Алексис начал свою тренерскую карьеру возглавив клуб второго дивизиона Греции «Керкира». С 2009 по 2011 года Александрис возглавлял молодёжную команду «Олимпиакоса». В сезоне 2011—2012 тренировал румынскую «Элассону».

Достижения 
АЕК
 Чемпион Греции: 1991/92, 1992/93, 1993/94

«Олимпиакос»
 Чемпион Греции: 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03
 Обладатель кубка Греции: 1999

Индивидуальные
 Лучший бомбардир Чемпионата Греции: 1993/94, 1996/97, 2000/01, 2001/02
 Футболист года в Греции: 2001

Примечания 

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Верия»
Игроки ФК АЕК Афины
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей
Игроки ФК «Лариса»
Игроки ФК «Калитея»
Игроки ФК АПОП
Футбольные тренеры Греции
Тренеры ФК «Керкира»